

Algemeen 
Master of Science – een bepaalde graad behaald aan een instelling voor tertiair onderwijs
Multiplicative Scatter Correction – een techniek in de chemometrie
Mobile Switching Centre –  een telefooncentrale in een gsm-netwerk
Manchester Ship Canal – een kanaal in Noord-West Engeland 
Matthews' Southern Comfort – het debuutalbum van Iain Matthews als soloartiest
Matthews' Southern Comfort, bandnaam van Iain Matthews
Missionarissen van het Heilig Hart - latijnse afkorting van Missionarii Sacratissimi Cordis Iesu, een mannelijke congregatie binnen de Rooms-Katholieke Kerk

Instellingen en organisaties 
Mediterranean Shipping Company – een internationale rederij
 Maritieme Veiligheidscommissie (Maritime Safety Committee) – een organisatie voor internationale afspraken over veiligheid op zee
Marine Stewardship Council – een keurmerk voor verantwoorde visserij
Missionarissen van het Heilig Hart (Missionarii Sacratissimi Cordis Iesu) – een katholieke congregatie
Marine Structure Consultants – een bedrijf, opgegaan in GustoMSC
Mouse Systems Corporation – een voormalige bouwer van computermuizen
Air Cairo – een Egyptische luchtvaartmaatschappij met ICAO-code MSC
Master Study Club – zie STAR (studievereniging)
Microsemi Corporation - een halfgeleiderfabrikant, in 2018 overgenomen door Microchip Technology

Sport 
MSC De Eendracht – een sportcomplex in de Nederlandse stad Nijmegen 
Meppeler Sport Club – een sportvereniging uit Meppel
Michael Schumacher – een autocoureur
Mohammedan Sporting Club (Dhaka) – een sportclub in Bangladesh
Magdeburger SC 1900 – een voormalige Duitse voetbalclub uit Maagdenburg